Berardi ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Berardi (* 1963), französischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar des Nördlichen Arabien
 Angelo Berardi (~1636–1694), italienischer Komponist und Violinist
 Ciro Berardi (1909–1961), italienischer Schauspieler
 Domenico Berardi (* 1994), italienischer Fußballspieler
 Fabio Berardi (* 1959) san-marinesischer Politiker
 Filippo Berardi (* 1997), san-marinesischer Fußballspieler
 Franco Berardi (* 1948), italienischer Schriftsteller, Philosoph und Aktivist
 Gaetano Berardi (* 1988), schweizerischer Fußballspieler
 Gian Nicola Berardi (* 1979), san-marinesischer Sprinter
 Giuseppe Berardi (1810–1878), Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Kristin Berardi (* 1981), australische Jazzmusikerin
 Marco Berardi (* 1993), san-marinesischer Fußballspieler
 Osvaldo Berardi (1931–2016), argentinischer Karambolagespieler
 Víctor Hugo Berardi († 2015), uruguayischer Basketballtrainer